Here with Me (Philip Bailey), een nummer van Philip Bailey uit 1994
 Here with Me (Dido), een nummer van Dido uit 1999
 Here with Me (Holly Williams), een album van Holly Williams uit 2009
 Here with Me (Lasgo), een nummer van Lasgo uit 2011
 Here with Me (The Killers), een nummer van The Killers uit 2012
 Here with Me (Marshmello), een nummer van Marshmello en Chvrches uit 2019